Endless Love kan avse:

Endless Love (film, 1981) – en amerikansk romantisk dramafilm från 1981 i regi av Franco Zeffirelli
Endless Love (film, 2014) – en amerikansk romantisk dramafilm från 2014, regisserad av Shana Feste
Endless Love (låt) – en låt skriven av Lionel Richie och ursprungligen inspelad som en duett mellan Richie och Diana Ross
 Endless Love (musikalbum) – samlingsalbum av Kenny Rogers